Марк Рибо (; род. 21 мая 1954, Ньюарк, США) — американский гитарист и композитор, студийный музыкант, звезда гитарного авангарда.

Записал 17 дисков с Джоном Зорном. Считался главным музыкальным партнером Тома Уэйтса, звучание гитары Рибо стало фирменным знаком лучших альбомов Уэйтса. Один из основателей и главных идеологов движения «Радикальная еврейская культура».

Биография 
В юности увлёкся экспериментальной музыкой под влиянием своей тёти Роды Унгер (, впоследствии психолога и профессора Брандейского университета) и её мужа Мелвина, которые были дружны с гитаристом Францем Кассеусом и сами занимались сочинительством песен.

Музыканты, с которыми сотрудничал М. Рибо 
 Лори Андерсон
 Элвис Костелло
 Роберт Плант
 Дэвид Силвиан
 Танита Тикарам
 Tricky (Эдриан Тоус / Adrian Thaws)
 Джон Зорн
 Леонид Фёдоров
 Марианна Фэйтфул
 Том Уэйтс
 Фред Фрит
 Аукцыон
 Чес Смит
 17 Hippies
 Lucien Dubuis
 Ellery Eskelin

Избранная дискография 
 Rootless Cosmopolitans (1990)
 Requiem for What’s His Name (1992)
 Marc Ribot Plays Solo Guitar Works of Frantz Casseus (1993)
 Shrek (1994)
 Don’t Blame Me (1995)
 Subsonic — Sounds of a Distant Episode (1995)
 Shoe String Symphonettes (1997)
 The Prosthetic Cubans (1998)
 Yo! I Killed Your God (1999)
 Muy Divertido! (2000)
 Saints (2001)
 Inasmuch as Life is Borrowed (2001)
 Scelsi Morning (2003)
 Soundtracks Vol 2 (2003)
 Spiritual Unity (2005)
 17 Hippies play Guitar (2006)
 Asmodeus: Book of Angels Volume 7 (2007)
 Welcome to the voice (2007)
 Exercises in Futility (2008)
 Party Intellectuals (2008)
 Ultime Cosmos (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт М. Рибо
 Марк Рибо на сайте «Звуки.Ру»
 Интервью с Марком Рибо, 20 марта 2002 г., «Грани.Ру»
 Марк Рибо: «Я не хочу быть Фуртвенглером нового тысячелетия»

Гитаристы США
Джазмены США
Радикальная еврейская культура
Экспериментальные музыканты США
Исполнители Tzadik Records